Het synchroonspringen vanaf de 3 meter plank voor gemengde duo's tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2019 vond plaats op 20 juli 2019 in het Nambu University Municipal Aquatics Center in Gwangju.

Uitslag

Externe link 
  Uitslag

Gemengd 03 synchroon